Список событий в авиации в 2013 году.

События 
 16 января — после нескольких происшествий в США и Японии приостановлены полёты Boeing 787 Dreamliner. В мае полёты были возобновлены.
 26 января — взлетел первый китайский тяжёлый военно-транспортный самолёт Xian Y-20.
 29 апреля — Росавиация запретила авиакомпаниям полеты над Сирией после того, как А320, летевший в Казань из Шарм-эль-Шейха, предположительно, подвергся ракетному обстрелу.
 12 февраля — состоялся первый полёт модификации Sukhoi SuperJet 100 Long Range с увеличенной до 4578 км максимальной дальностью полёта.
 20 сентября — конец эксплуатации Vickers VC10.

Авиакатастрофы 
 29 апреля — на территории Афганистана упал американский Боинг 747, погибли 7 человек.
 22 августа — вертолёт «Aérospatiale AS.332 Super Puma» возвращаясь с месторождения в Северном море возможно в результате отказа двигателя рухнул в море в трёх километрах западнее аэропорта Самборо. Четыре пассажира погибли, остальные двенадцать пассажиров и два члена экипажа доставлены в госпиталь «Gilbert Bain Hospital».
 17 ноября — в Казани при заходе на посадку потерпел катастрофу Boeing 737, 44 пассажира и 6 членов экипажа погибли.
 26 декабря — под Иркутском при заходе на посадку потерпел катастрофу Ан-12, 3 пассажира и 6 членов экипажа погибли.

См. также

Примечания